Пуков — русская фамилия и топоним. Известные носители:

 Пуков, Трофим Трофимович (1915—1968) — советский военный. Герой Советского Союза (1943).

Топоним 
 Пуков — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Пуково